Искоростень () — политико-административный центр древлян, древнерусский город в составе Киевского княжества, современный Коростень.

Исторические сведения 
Искоростень впервые упоминается в Повести временных лет под 945 годом как центр славянского племени древлян. По летописным известиям древляне в этом году убили киевского князя Игоря, который решил собрать намного больше дани, чем было уговорено. Жена Игоря, княгиня Ольга в следующем году осадила и сожгла Искоростень. В результате, город утратил значение древлянского центра и вошёл в состав Киевского княжества. По мнению историка Данилевского, сюжет о сожжении является заимствованным из Ветхого завета.

В конце XIV века на месте Искоростеня возникло новое поселение с тем же названием, которое впоследствии стало территорией Литовско-Русского государства.

Археологические данные 
На территории современного Коростеня расположены 4 древних городища VIII—XIII веков. Три малых (Городище I (0,45 га), Городище II (0,055 га) и Городище III площадью 1 га, отстоящее от двух предыдущих на полтора км) занимают высокие гранитные останцы правого берега реки Уж. Городище IV площадью 9 га расположено на левом берегу реки Уж. Оно сооружено в раннем железном веке и нет свидетельств его использования в древнерусский период. Городище I (Замчище, Замковая гора, городище Мала, Святая гора, Кременница, Красная горка) на правом берегу реки Уж не имело трёх линий валов — естественная терраса со стороны посада и въезда была укреплена по краю каменной крепидой и выемкой каменной крошки из рва, вырытого у подножия городища. Кальцинированные фрагменты человеческих костей из нижнего слоя заполнения рва свидетельствуют о разгроме городища. Такая же картина со следами пожара, раздавленными сосудами, находками женских украшений из серебра и золота наблюдается и на посаде. Литые серебряные серьги, сканно-зернённые подвески головного убора и ожерелий, пуговицы принадлежат к комплексу украшений X века, распространившемуся на восток под влиянием Великой Моравии. В слое гибели городища найдены разнообразные бляшки от древнерусских поясов, пояс печенежского стиля, сбруйные бляшки, украшенные в древневенгерской декоративной стилистике, подковообразные фибулы, бляшка в виде морды медведя, круглые подвески с декором в стиле «Борре», крестовидная подвеска. Состав хронологических признаков указывает на время разгрома — середину X века. Городище II, расположенное южнее первого, функционировало в X—XIII веках. На первом городище Коростеня жилища были очень небольшими, немного углублёнными в материк, на Городище II жилыми являлись клети, расположенные в земляном валу, где они чередовались с городнями. Городище III, расположенное в 1,5 км к югу от двух предыдущих, крупнее первого по площади (1 га), функционировало в X—XVIII веках. Городище IV площадью около 9 га, по мнению археологов О. Н. Мельниковской, М. П. Кучера, Б. А. Звиздецкого, не связано с древлянами, а относится к милоградской культуре 1-го тысячелетия до нашей эры.

Либо в первой половине X века рядом с Искоростенем существовала ещё одна крепость, размером больше «княжеской» и не пострадавшая в результате событий 946 года, либо эта древнерусская крепость была возведена здесь уже после 946 года.

В непосредственной близости от городищ открыто 6 курганных могильников (более 300 насыпей). Обряд погребения — трупосожжения, трупоположения на уровне горизонта и трупоположения в ямах.

В первой половине Х века в Искоростене сохраняются традиции лука-райковецкой культуры в лепной посуде, строительстве и в погребальном обряде (кремация на уровне горизонта). Во второй половине Х века традиции лука-райковецкой культуры полностью уступают место комплексу древнерусской культуры, включая появление ингумаций. Смена лука-райковецкой культуры в Искоростене комплексом древнерусской культуры связана с ликвидацией политической автономии древлян и началом древнерусской колонизации Овручской волости. Синхронно Искоростеню гибнет городище лука-райковецкой культуры  в Каневском районе Черкасской области (правобережное Поднепровье).

Примечания

Литература 
 Звіздецький Б. А. (2003). Давньоруські кургани на північній околиці м. Коростеня // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII–ХІ ст. Чернігів.
 Звіздецький Б. А. Іскоростень // Енциклопедія історії України. — К.: Наукова думка, 2005. — Т. 3. — С. 538.
 Звиздецкий Б. А. Искоростень // Древняя Русь в средневековом мире: Энциклопедия / Институт всеобщей истории РАН; Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухин. — М.: Ладомир, 2014. — С. 346—347.
 Звіздецький Б. А., Польгуй В. І., Петраускас А. В., Сірко О. В., Осадчійм Є. М. (2008). Дослідження Іскоростеня 2005–2008 рр. // Стародавній Іскороcтень і словя’нські гради. Коростень.
 Самойловський І. М. Стародавній Коростень // Археологія. — К., 1970. — Т. XXIII. — С. 191—197.
 Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII—X ст. / Голов. ред. О. П. Моця. — К.: КОРВІН-ПРЕС, 2004. — 320 с.
 Стародавній Іскоростень і слов’янські гради / Голов. ред. О. П. Моця. — Коростень, 2008. — Т. I. — 272 с.; Т. II. — 246 с.
 Третьяков П. Н. Древлянские «грады» // Академику Б. Н. Грекову ко дню семидесятилетия: Сборник статей. — М.-Л.: Академия наук СССР, 1952. — С. 64—68.

Города Древней Руси
Коростень